Edenderry kan syfta på:

 Edenderry, Offaly – en liten stad i Offaly i Republiken Irland
 Edenderry, Antrim – en liten ort nära Belfast i Nordirland
 Edenderry, Tyrone – en liten ort i Nordirland